Коновалець — українське прізвище.

 о. Коновалець Володимир Михайлович — священник УГКЦ.
 о. Коновалець Володимир Володимирович — священник УГКЦ.
 Коновалець Євген Михайлович — полковник Армії УНР, командант УВО, голова Проводу українських націоналістів, перший голова ОУН.
 Коновалець Мирон Михайлович — один із організаторів Листопадового чину, поручник УГА, член УВО, журналіст.
 Коновалець Михайло Михайлович — галицький педагог, батько Євгена та Михайла.
 о. Коновалець Орест Михайлович — священник УГКЦ.

Див. також 
 Володимир Коновалець

Українські прізвища